Hérouard est un patronyme porté notamment par :
 Antoine Hérouard (1956), prélat catholique français.
 Célestin Marcel Hérouard (1833-1888), membre du Parti Radical, maire de Montataire ;
 Chéri Hérouard (1881-1961), illustrateur français ;
 Dominique Fauré-Hérouard (1851-1927), membre du Parti Radical, maire de Montataire ;
 Edgard Hérouard (1858-1932), biologiste marin français ;
 Lucien Hérouard (1921-2004), joueur de football professionnel français.

Entreprise 
 Hérouard et Bénard, entreprise française spécialisée dans la fabrication d'accessoires (ligature, couvre-bec...) pour clarinette et saxophone établie à Ezy-sur-Eure. 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand